Бренда Шульц-Маккарті була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аманду Кетцер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Чанда Рубін (півфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (переможниця)
  Аманда Кетцер (фінал)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Йоаннетта Крюгер (чвертьфінал)
  Олена Лиховцева (півфінал)
  Флоренсія Лабат (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1996 IGA Classic Draw 

1996
Тур WTA 1996